Niemcy:
 Flughafen – dzielnica Frankfurtu nad Menem
 Flughafen – dawna nazwa stacji metra Paradestraße w Berlinie w latach 1927–1937
 Flughafen – dawna nazwa stacji metra Platz der Luftbrücke w Berlinie w latach 1937–1975
 Flughafen Leipzig/Halle – stacja kolejowa w Lipsku

Inne:
 Flughafen BER – Terminal 1-2 – stacja kolejowa w Schönefeldzie
 Flughafen BER – Terminal 5 – stacja kolei S-Bahn w Schönefeldzie
 Düsseldorf Flughafen Fernbahnhof – stacja kolejowa w Düsseldorfie
 Düsseldorf Flughafen Terminal – stacja kolejowa w Düsseldorfie
 Frankfurt (Main) Flughafen Regionalbahnhof – stacja kolejowa we Frankfurcie nad Menem
 Frankfurt (Main) Flughafen Fernbahnhof – stacja kolejowa we Frankfurcie nad Menem
 Friedrichshafen Flughafen – przystanek kolejowy we Friedrichshafen
 Köln/Bonn Flughafen – stacja kolejowa w Kolonii
 Stuttgart Flughafen/Messe – stacja kolejowa w Stuttgarcie

Zobacz też:
 port lotniczy